Campionato mondiale di pallavolo maschile 2006 – edizione del torneo sportivo
 Campionato mondiale di pallavolo maschile 2006 – qualificazioni africane al torneo sportivo
 Campionato mondiale di pallavolo maschile 2006 – qualificazioni europee al torneo sportivo